Hurkowskyj ist der Name folgender Personen:

 Jewhen Hurkowskyj (* 1980), ukrainischer Handballspieler
 Pawlo Hurkowskyj (* 1960), sowjetischer Ruderer